{{Infobox animanga personaje serie
|serie = Rurouni Kenshin
|nombre = 
|otrosnombres = Yahiko-chan
|edad = 10 años al comienzo de la serie
|altura = 
|peso = 
|sangre = +B
|signo zodiacal = Leo
|ocupación = Estudiante del dojo Kamiya Kasshin y dependiente del restaurant Akabeko
|procedencia = 
|tipoextra = Arma
|extra = Shinai y Bokken (Espada de bambú y madera) Sakabatō (heredada de kenshin)
|relevancia = Personaje Principal
|familia =Padre muerto en era TokugawaMadre muerta por una enfermedadKaoru Kamiya(maestra)Kenshin Himura(maestro y compañero)Yutaro(amigo)Sanosuke(amigo y compañero)
|seiyu = Miina Tominaga
|doblador =  David García Llop Carlos Ramírez
}}

Yahiko Myōjin, en la serie animada Rurouni Kenshin, es un joven huérfano, su padre, un samurái de bajo rango, murió en la sangrienta era Tokugawa defendiendo sus ideales y su madre murió poco tiempo después de una enfermedad.

Información del personaje 

Vagaba por Tokio siendo un delincuente menor; engañado por la Yakuza local, quienes le hacen creer que debía dinero de las medicinas de su fallecida madre obligándolo a robar para conseguir ese dinero.  

A pesar de que al principio mostraba hostilidad frente a la ayuda de Kenshin y Kaoru, gracias a ellos se percata del engaño y decide irse con estos para entrenar en la escuela Kamiya-Kashin, llegando a ser grandes amigos a lo largo de la serie e integrante como primer alumno del doyo. Tiene una actitud muy graciosa, es un joven muy orgulloso y con muchos deseos de volverse fuerte, lo cual lo lleva a atravesar por ciertos problemas como en el capítulo que le robo la espada a Kenshin para pelear con una espada de verdad (aunque la misma era de filo invertido). Incluso con su grandiosa habilidad y muchas enseñanzas de Kenshin vence a un grupo de vándalos para ayudar a una chica del restaurante local. También
a una acróbata del circo.  

Su mayor logro es cuando derrota a un poderoso miembro del Jupon Gatana, Henya, usando su versión del Ryu Tsui Sen de Kenshin.

En las ovas de Remembranzas vemos a Yahiko el cual ha crecido y vive con Tsubame. El hereda la espada de kenshin cuando este se la entrega en su cumpleaños número 15. Después de ver que Kaoru se encuentra muy triste y enferma decide ir a buscar a kenji para que este vea a su mamá y así ella pueda sentirse mejor.

Personajes de Rurouni Kenshin
Kendokas ficticios
Samurái ficticios